Edgar Degas – pittore francese
 Cratere Degas – cratere di Mercurio
 DEGAS – software
 Degas – villaggio della provincia di Kerman, in Iran

Pagine correlate 
Dega